Moussa Dembélé (Frans voetballer), geboren in 1996
 Moussa Dembélé (atleet), uit Senegal, geboren in 1988

Voor de Belgische voetballer geboren in 1987, zie Mousa Dembélé